Grangeville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grangeville (Idaho)
 Grangeville (Kalifornien)
 Grangeville (Louisiana)
 Grangeville (West Virginia)